Ву́йшке — населённые пункты в Германии:

 Вуйшке — сельский населённый пункт в городских границах Вайсенберга
 Вуйшке — сельский населённый пункт в коммуне Хохкирх